Stenorhynchus är ett släkte av kräftdjur. Stenorhynchus ingår i familjen Inachidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Stenorhynchus